Dume ou Dumè peut faire référence à :
 Dume (1969-), un sculpteur
 Edme Dume ([Edme Dumée]) (1792-1861), un artiste-peintre
 Dume, un artiste-peintre du 
 , une ancienne freguesia au Portugal

Références